Crissey (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Crissey (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté